Myrina – współczesne miasto na greckiej wyspie Lemnos
 Myrina – starożytne miasto greckie w Azji Mniejszej